Esta lista contém uma lista de municípios da Bahia por população segundo estimativa de 2011 do IBGE. A Bahia é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é divididas em 417 municípios.

Populacao
Populacao
Bahia
2011 na Bahia